Le qualificazioni del singolare maschile della Rogers Cup 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Frances Tiafoe (ultimo turno, Lucky loser)
  Tommy Paul (qualificato)
  Yoshihito Nishioka (qualificato)
  Dominik Koepfer (primo turno)
  Lorenzo Musetti 
  Marcos Giron (primo turno)

  Emil Ruusuvuori (qualificato)
  Alexei Popyrin (primo turno)
  James Duckworth (qualificato)
  Ričardas Berankis (qualificato)
  Feliciano López
  Benjamin Bonzi (primo turno)

Qualificati 

  Emil Ruusuvuori
  Tommy Paul 
  Yoshihito Nishioka

  James Duckworth 
  Ričardas Berankis 
  Brayden Schnur

Lucky loser 

  Frances Tiafoe

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021